Az  1970-es úszó-Európa-bajnokságon a férfi 200 méteres hátúszás selejtezőit szeptember 11-én, a döntőt szeptember 12-én rendezték. A versenyszámban 20-an indultak. A győztes az NDK-beli Roland Matthes lett, aki a selejtezőben világcsúcsot úszott. A magyar színeket Borlói Mátyás és Cseh László képviselték, akik 15. és a 20. helyen végeztek.

Rekordok

A versenyen új rekord született:

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Selejtezők

Döntő

Források
 
 

1970-es úszó-Európa-bajnokság